Mirambeau (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Mirambeau (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes